SZD je lahko:
 Slovensko zdravniško društvo
 Szybowcowy Zakład Doświadczalny, poljski jadralsko-letalski konstruktor